Il doppio del Sparkassen Cup 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Kristie Boogert e Nathalie Tauziat erano le detentrici del titolo, ma solo la Boogert ha partecipato in coppia con Amanda Coetzer.

La Boogert e la Coetzer hanno perso in semifinale contro Yayuk Basuki e Helena Suková.

Martina Hingis e Jana Novotná hanno battuto in finale 6–2, 6–2 Yayuk Basuki e Helena Suková.

Teste di serie
 Martina Hingis /  Jana Novotná (campionesse)
 Yayuk Basuki /  Helena Suková (finale)
 Sabine Appelmans /  Miriam Oremans (quarti di finale)
 Kristie Boogert /  Amanda Coetzer (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sparkassen Cup 1997